Лев Чермак:
 Чермак, Лев Карлович (1862—1941) — российский экономист и статистик.
 Чермак, Лев Леонтьевич (1910—1980) — специалист в области цветной металлургии, лауреат Сталинской (1948) и Государственной (1974) премий.